Die BB&T Atlanta Open 2019 waren ein Tennisturnier, welches vom 22. bis 28. Juli 2019 in Atlanta stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2019 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fanden in Gstaad die J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad statt, die wie die BB&T Atlanta Open zu den ATP Tour 250 zählten, sowie in Hamburg die Hamburg European Open die zur Kategorie ATP Tour 500 zählten.

Die Titelverteidiger waren im Einzel John Isner und im Doppel Nicholas Monroe und John-Patrick Smith.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 694.995 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 777.385 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 20. und 21. Juli 2019 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers (englisch)
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 82,4 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 74,6 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 59 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Atlanta